Muscolo zigomatico maggiore
 Muscolo zigomatico minore